Евге́ний Кли́мов:
* 
 Климов, Евгений Дмитриевич (род. 1994) — российский спортсмен (лыжное двоеборье, прыжки с трамплина).
 Климов, Евгений Евгеньевич (1901—1990) — русский латвийский живописец, график.
 Климов, Евгений Юрьевич (род. 1985) — российский и казахстанский футболист.